Waratah kan syfta på följande platser:

Australien 

 Waratah (ort), Tasmanien, Waratah/Wynyard, 
 Waratah (del av en befolkad plats), New South Wales, Newcastle, 

Robotskapade Australienförgreningar